Huerta (von  = „Garten“) steht für folgende geographischen Objekte:

 Huerta (Salamanca), spanische Gemeinde (municipio) in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-León
 Huerta von Murcia, fruchtbare Ebene in Murcia (Region)
 Huerta de Arriba, Gemeinde (municipio) in der spanischen Provinz Burgos
 Huerta de Murcia, Verwaltungseinheit (comarca) der Autonomen Region Murcia
 Huerta de Valencia, Region in Spanien, bestehend aus der Stadt Valencia und den Verwaltungseinheiten (comarca) Horta Nord, Horta Oest und Horta Sud
 Kloster Huerta in Spanien
 La Huerta (Tarija), Ort im Departamento Tarija, Bolivien
 Municipio La Huerta, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Jalisco, Mexiko
 La Huerta (Jalisco), Stadt im Bundesstaat Jalisco, Mexiko
 La Huerta (New Mexico), Ort im Eddy County (New Mexico), Vereinigte Staaten
 La Huerta, Stadion in Asunción, Paraguay, siehe Estadio Dr. Nicolás Leoz

Huerta ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo de la Huerta (1881–1955), mexikanischer Politiker, Präsident 1920
 César Huerta (* 2000), mexikanischer Fußballspieler
 Cris Huerta (1935–2004), portugiesischer Schauspieler
 David Huerta (* 1949), mexikanischer Dichter, Essayist, Herausgeber und Übersetzer
 Deogratias Huerta, spanischer Schauspieler
 Diana Huerta, mexikanische Squashspielerin
 Dolores Huerta (* 1930), US-amerikanische Gewerkschafterin
 Eleazar Huerta (1903–1974), chilenischer Romanist und Hispanist spanischer Herkunft
 Fernando Climent Huerta (* 1958), spanischer Ruderer
 Guillermo Huerta (* 1966), mexikanischer Fußballspieler
 Gustavo Huerta (* 1957), chilenischer Fußballspieler
 Ismael Huerta (1916–1997), chilenischer Vizeadmiral und Politiker
 Jesús Huerta de Soto (* 1956), spanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Juan María Huerta Muro (* 1962), mexikanischer Ordensgeistlicher, Prälat von El Salto

 Marina Huerta (* 1969), argentinische Physikerin
 Mario Sánchez Huerta (1926–1987), mexikanischer Fußballspieler
 Marta Huerta de Aza (* 1990), spanische Fußballschiedsrichterin
 Màxim Huerta (* 1971), spanischer Autor, Journalist und Politiker
 Mayra Huerta (* 1970), mexikanische Beachvolleyballspielerin
 Paz de la Huerta (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Ramón Martín Huerta (1957–2005), mexikanischer Politiker
 Rodolfo Guzmán Huerta (1917–1984), mexikanischer Luchador-Wrestler und Schauspieler, siehe El Santo
 Salvador Flores Huerta (1934–2018), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Lázaro Cárdenas
 Santiago Huerta Fernández (* 1955), spanischer Architekt und Historiker der Bautechnik
 Sofia Huerta (* 1992), mexikanisch-US-amerikanische Fußballspielerin
 Tenoch Huerta (* 1981), mexikanischer Schauspieler
 Vicente Antonio García de la Huerta (1734–1787), spanischer Dichter und Kritiker
 Victoriano Huerta (1850–1916), mexikanischer General und Politiker, Präsident 1913 bis 1914

Siehe auch:
 Huertas